Ниже приведён список и описание серий российского телевизионного сериала «Моя любимая ведьма».

Телесериал выходил на экраны с 7 декабря 2008 года до лета 2009 года (с перерывами с января до конца марта) и на данный момент содержит 50 серий.

Эпизоды 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #ABCDEF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:; color:#000000"
! Номер
! width="85%" | Название
! Дата премьеры
|-
|align="center"|1
|Объявляю вас мужем и ведьмой
|align="center"|7 декабря 2008
|- 
|align="center"|2
|Здравствуйте, я ваша тёща
|align="center"|13 декабря 2008
|-
|align="center"|3
|Собачья жизнь
|align="center"|14 декабря 2008
|-
|align="center"|4
|Реклама быстрого приготовления
|align="center"|20 декабря 2008
|-
|align="center"|5
|Красота спасет ведьм
|align="center"|21 декабря 2008
|-
|align="center"|6
|Пролетая над Парижем
|align="center"|27 декабря 2008
|-
|align="center"|7
|Интервью в стиле «ню»
|align="center"|28 декабря 2008
|-
|align="center"|8
|Странный ужин
|align="center"|28 декабря 2008
|-
|align="center"|9
|Не стреляйте пианиста
|align="center"|28 декабря 2008
|-
|align="center"|10
|Знакомство с родителем 
|align="center"|30 марта 2009
|-
|align="center"|11
|Один на один
|align="center"|31 марта 2009
|-
|align="center"|12
|Это временно 
|align="center"|1 апреля 2009
|-
|align="center"|13
|Колдуй, Ваня, Колдуй!
|align="center"|2 апреля 2009
|-
|align="center"|14
|Талант не пропьёшь
|align="center"|6 апреля 2009
|-
|align="center"|15
|Свадьба моей лучшей подруги
|align="center"|7 апреля 2009
|-
|align="center"|16
|Хозяйка медной горы 
|align="center"|8 апреля 2009
|-
|align="center"|17
|Колдун атакует
|align="center"|9 апреля 2009
|-
|align="center"|18
|Кошка для Паши
|align="center"|13 апреля 2009
|-
|align="center"|19
|Дочки-матери
|align="center"|14 апреля 2009
|-
|align="center"|20
|Роковая соседка
|align="center"|15 апреля 2009
|-
|align="center"|21
|Старая ведьма лучше новых двух 
|align="center"|16 апреля 2009
|-
|align="center"|22
|Беспокойная соседка 
|align="center"|20 апреля 2009
|-
|align="center"|23
|За двумя жёнами 
|align="center"|21 апреля 2009
|-
|align="center"|24
|Развод по-соседки 
|align="center"|22 апреля 2009
|-
|align="center"|25
|Факт на лицо 
|align="center"|23 апреля 2009
|-
|align="center"|26
|Реклама - дело тонкое
|align="center"|27 апреля 2009
|-
|align="center"|27
|Увы, Иван Столетов 
|align="center"|28 апреля 2009
|-
|align="center"|28
|Интересный мужчина в интересном положении 
|align="center"|29 апреля 2009
|-
|align="center"|29
|Чёрная роза - символ любви 
|align="center"|30 апреля 2009
|-
|align="center"|30
|Колдуй внучек, колдуй дед 
|align="center"|4 мая 2009
|-
|align="center"|31
|Шутник - это навсегда
|align="center"|5 мая 2009
|-
|align="center"|32
|Праправнук за предков не отвечает 
|align="center"|6 мая 2009
|-
|align="center"|33
|Слишком неформально одеты 
|align="center"|7 мая 2009
|-
|align="center"|34
|И тогда я написал 
|align="center"|12 мая 2009
|-
|align="center"|35
|Был ли мальчик 
|align="center"|13 мая 2009
|-
|align="center"|36
|Старая любовь
|align="center"|14 мая 2009
|-
|align="center"|37
|Дядя Лёша 
|align="center"|18 мая 2009
|-
|align="center"|38
|Седина в бороду, бес в ребро 
|align="center"|19 мая 2009
|-
|align="center"|39
|Тихий мальчик 
|align="center"|20 мая 2009
|-
|align="center"|40
|Плюшевый переполох 
|align="center"|21 мая 2009
|-
|align="center"|41
|Парнишка на миллион долларов 
|align="center"|25 мая 2009
|-
|align="center"|42
|Вперёд в прошлое 
|align="center"|26 мая 2009
|-
|align="center"|43
|Госпожа удача 
|align="center"|27 мая 2009
|-
|align="center"|44
|Чужой среди своих 
|align="center"|28 мая 2009
|-
|align="center"|45
|Честно говоря 
|align="center"|1 июня 2009
|-
|align="center"|46
|Раздвоение личности 
|align="center"|2 июня 2009
|-
|align="center"|47
|Заклинание 
|align="center"|3 июня 2009
|-
|align="center"|48
|Ссора 
|align="center"|4 июня 2009
|-
|align="center"|49
|Домработница по вызову 
|align="center"|8 июня 2009
|-
|align="center"|50
|И стало их трое 
|align="center"|9 июня 2009 
|-
|}

Моя любимая ведьма